Chiesa di San Nazario – chiesa di Cantarana
 Chiesa di San Nazario – chiesa di Cortelà, frazione di Vo'
 Chiesa di San Nazario – chiesa di Lugano in Svizzera
 Chiesa di San Nazario – chiesa di Sarnico
 Cattedrale dell'Assunta e di San Nazario – chiesa di Capodistria

Variante Nazaro:
 Basilica di San Nazaro in Brolo – chiesa di Milano
 Chiesa di San Nazaro in Pietrasanta – chiesa di Milano
Variante Nazzaro:
 Abbazia di San Nazzaro della Costa – chiesa di Novara
 Chiesa di San Nazzaro – chiesa di Croglio

Pagine correlate 
 Chiesa dei Santi Nazario e Celso